Лесной малый моа, или мегалаптерикс (), — вымерший вид бескилевых птиц из монотипического семейства Megalapterygidae. Эндемик Новой Зеландии.

Лесной малый моа достигал в высоту около 1,30 м и весил около 25 кг.

Птицы обитали в высокогорных и более холодных регионах Южного острова. Они жили в субальпийском поясе и питались кустарниками и ​​дикими травами.

Лесной малый моа был последним видом моа, который исчез. Это произошло около 1500 года, в основном, из-за охоты предков маори.

Известно несколько музейных экземпляров с мумифицированными мягкими тканями и остатками перьев. Голотип А16, который хранится в Британском музее, был найден в 1876 году в пещере близ Куинстауна. Одна нога с большим количеством мышц, кожи и перьев (C.68.2) находится в Музее Отаго, скелет с тканями шеи и головы из местечка Кромвель (NMNZ S400) и нога с некоторыми мышцами и сухожилиями (NMNZ S23080), которая была найдена 7 января 1987 года на горе Оуэн, хранятся в . Из-за хорошей сохранности этой находки, предполагали, что отдельные особи могли дожить до конца XVIII - начала XIX века. Однако возраст последней обнаруженной находки был определен от 3300 до 3400 лет методом радиоуглеродного датирования, хорошая сохранность объясняется сухим воздухом высокогорной пещеры.

Остатки неполного яйца (Музей Кентербери, NZ 1725), которые были найдены в 1971 году на реке Ракаиа, были предварительно отнесены к этому виду. Радиоуглеродный анализ соответствует периоду 1300—1400 лет. Окраска яиц варьировала у отдельных особей от бежевого и кремово-белого до светло-зелёного.

Кладограмма ниже, выполненная в 2009 году, с анализом Bunce и др.:

Примечания

Литература 
 M. Bunce, T. H. Worthy, M. J. Phillips, R. N. Holdaway, E. Willerslev, J. Haile, B. Shapiro, R. P. Scofield, A. Drummond, P. J. J. Kamp & A. Cooper. The evolutionary history of the extinct ratite moa and New Zealand Neogene paleogeography. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009; DOI: 10.1073/pnas.0906660106
 Gill, B. & Martinson, P.: New Zealand’s Extinct Birds — Random Century, Auckland, New Zealand, 1991, ISBN 1-869411-471
 Tennyson, A. & Martinson, P. Extinct birds of New Zealand — Te Papa Press, 2006, ISBN 0-909010-218
 Worthy, Trevor H. & Holdaway, Richard N. : The Lost World of the Moa. Prehistoric Life of New Zealand. Indiana University Press, Bloomington 2002. ISBN 0253340349

Ссылки 
 Реконструкция вида
 Голова малого лесного моа
 Скелет птицы

Моаобразные
†
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
Фоссилии, описанные в 1883 году
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном